Робба — итальянская фамилия. Известные носители:

 Робба, Джейми (род. 1991) — гибралтарский футболист.
 Робба, Франческо (1698—1757) — итальянский скульптор эпохи барокко.

 Эченике Робба, Пабло (род. 1978) — испанский учёный-физик и гражданский активист.